

«Настольные» процессоры

Основанные на микроархитектуре «Nehalem»

«Clarkdale» (32 нм) 

 Основаны на микроархитектуре Westmere.
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit (an NX bit implementation), Intel VT-x, Hyper-Threading, Smart Cache.
 FSB заменена на DMI.
 CPU — 32нм, GPU — 45нм.
 Транзисторов в CPU: 382 млн.
 Площадь чипа CPU: 81 мм²
 Транзисторов в GPU: 177 млн.
 Площадь чипа GPU: 114 мм²
 Степпинги: C2, K0

|}

Основанные на микроархитектуре «Sandy Bridge»

«Sandy Bridge» (32 нм) 

 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit (an NX bit implementation), Intel VT-x, Hyper-Threading, Smart Cache.
 Транзисторов: 624 или 504 млн.
 Площадь чипа: 149 или 131 мм²

|}

Основанные на микроархитектуре  «Coffee Lake» (восьмое поколение Core)

Coffee Lake (14 нм)

«Мобильные» процессоры

Основанные на микроархитектуре «Nehalem»

«Arrandale» (32 нм) 

 Основаны на микроархитектуре Westmere.
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit (an NX bit implementation), Intel VT-x, Hyper-Threading, Smart Cache.
 FSB заменена на DMI.
 CPU — 32нм, GPU — 45нм.
 Транзисторов в CPU: 382 млн.
 Площадь чипа CPU: 81 мм²
 Транзисторов в GPU: 177 млн.
 Площадь чипа GPU: 114 мм²
 Степпинги: C2, K0
 Core i3-330E поддерживает память с ECC и раздвоение порта PCI express

|}

Основанные на микроархитектуре «Sandy Bridge»

«Sandy Bridge» (32 нм) 

 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit (an NX bit implementation), Intel VT-x, Hyper-Threading, Smart Cache.
 Core i3-2310E, Core i3-2340UE поддерживают память с ECC.
 Транзисторов: 624 млн.
 Площадь чипа: 149 мм²

|}

См. также 
 Core i3
 Список микропроцессоров Core i5
 Список микропроцессоров Core i7
 Список микропроцессоров Intel
 Nehalem
 CULV

Комментарии 

Core i3
Продукты Intel